Мари́я Оле́говна Выга́лова () — российская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Егором Закроевым становилась бронзовым призёром чемпионата России (2014) и бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2014).

По состоянию на октябрь 2014 года Выгалова и Закроев занимали четырнадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Начала заниматься фигурным катанием в 2004 году в пермской спортивной школе «Орлёнок». Её первым тренером была Ольга Амосова-Конькова. В десять лет перешла в парное катание, образовав дуэт с Иваном Армеевым. Выгалова и Армеев катались вместе на протяжении одного соревновательного сезона — 2009/2010.

Затем она встала в пару с Егором Закроевым, приехавшим в Пермь из Ачинска, с которым достигла основных успехов в карьере. Они тренировались у пермских наставников Валерия и Валентины Тюковых. Также в их подготовке участвовал Павел Слюсаренко, а постановщиком программ была Ольга Воложинская.

За пять совместных сезонов Выгалова и Закроев завоевали на взрослом уровне бронзу в финале Кубка России (2012), бронзу чемпионата России (2014) и серебро международного Volvo Open Cup, который входил в серию Челленджер (2014). На соревнованиях, проходивших среди юниоров, пермская пара становилась серебряными призёрами финала Гран-при (2013), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2014) и чемпионами России (2015).

В 2015 году спортивная пара Выгаловой и Закроева распалась. Марию пригласили в Москву, где она тренировалась в группе Нины Мозер. Она пробовала кататься с несколькими партнёрами, но на соревновательный лёд не выходила ни с одним из них. После чего завершила карьеру и была участницей ледовых шоу.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Мария Выгалова на сайте FSkate.ru
 

Фигуристы России